Chihuahua kan henvise til flere artikler:

 Chihuahua (stat) – en delstat i Mexico
 Chihuahua (by) – delstatens hovedstad
 Chihuahua (hund) – en hunderace